Walter Couvreur (hoogleraar)
 Walter Couvreur (radioproducent)